

Alberi
 Gaggìa – nome comune dell'albero Acacia farnesiana (detto anche "mimosa")
 Gaggìa – nome comune dell'albero  Robinia pseudoacacia (detto anche "acacia")
 Gaggìa di Costantinopoli nome comune dell'albero Albizia julibrissin

Persone
 Achille Gaggia (1875-1953) – senatore e imprenditore 
 Giovanni Achille Gaggia (1895-1961) – imprenditore vedere Gaggia (azienda)
 Giacinto Gaggia – arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Gaggia – azienda italiana